Сербия дебютировала на конкурсе «Евровидение» в 2007 году. Ранее страна участвовала в составе Югославии (Социалистической Федеративной Республики Югославии с 1961 по 1991 год и Союзной Республики Югославии в 1992) и вместе с Черногорией (с 2004 по 2006).

Первую и единственную победу, на данный момент, Сербии принесла Мария Шерифович, которая участвовала в «Евровидении 2007» с песней «Молитва», набрав 268 очков. В 2008 году конкурс проходил в столице Сербии Белграде на Белградской Арене.

В 2009 году Сербия выбрала Марко Кона и Милана Николича, чтобы представлять страну во втором полуфинале «Евровидения 2009», однако впервые в истории участия Сербии в конкурсе, дуэт не прошёл в финал.

В 2013 году Сербия вновь не попала в финал. Её представляло женское трио Moje 3, выигравшая премию «Барбара Декс».

Сербия отказалась от участия на «Евровидении 2014» наряду с Болгарией и Хорватией.

В 2015 году Сербия приняла решение вернуться на конкурс. Представителем страны стала Бояна Стаменов с песней «». Она заняла 10 место в финале, набрав 53 очка.

В 2016 страну представляла Саня Вучич с песней «», заняв 18-е место в финале со 115 баллами.

В 2017 году на конкурсе от Сербии выступала Тияна Богичевич с песней «In Too Deep», но не прошла в финал.

В 2019 году на конкурсе от Сербии выступала Невена Божович с песней «Kruna» и заняла 18-е место в финале с 89 баллами.

За 8 раз участия в финале Сербия получила 1080 баллов, а в полуфинале — 1094 балла.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование (2007—2016)

Баллы, данные Сербией

Баллы, полученные Сербией

Как принимающая сторона

Галерея

См. также 
 Сербия на детском конкурсе песни Евровидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения